Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Melnyczuk − ukraiński piłkarz
 Serhij Melnyczuk − ukraiński wojskowy i polityk
 Stanisław Melnyczuk − ukraiński żużlowiec